Az 1962-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 28. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokság lebonyolítása annyiban változott, hogy a 14 csapatot két csoportba osztották, ahol mindenki oda-vissza megmérkőzött egymással. A csoportok adott helyein (1–7.) végzett együttesek a másik csoportban, ugyanazon a helyen álló csapatokkal rájátszást játszottak és így dőlt el a bajnokság végső helyezése.

A bajnokságot a Polonia Bytom nyerte az ezüstérmes Górnik Zabrze előtt.

Alapszakasz

A csoport

B csoport

Rájátszás

1. helyért

 Górnik Zabrze 1-4 ; 2-2 Polonia Bytom

3. helyért
 Odra Opole 1-0 ; 0-1 Zagłębie Sosnowiec

5. helyért
 Wisła Kraków 1-1 ; 1-4 Legia Warszawa

7. helyért
 Arkonia Szczecin 2-0 ; 1-2 Ruch Chorzów

9. helyért
 Lechia Gdańsk 2-0 ; 1-3 ŁKS Łódź

11. helyért
 Gwardia Warszawa 2-6 ; 1-2 Lech Poznań

13. helyért
 Stal Mielec 3-0 ; 1-0 Cracovia

Jegyzetek

Források

További információk 
 rsssf.com

Kapcsolódó szócikkek 

1962
Lengyel 1